Coiffure, l'art d’arranger les cheveux.
 La coiffure au Japon.
 Coiffure : Tout ce qui sert à couvrir ou à orner la tête. Le képi et le calot sont des coiffures militaires. Le chapeau haut de forme est une coiffure de cérémonie.
Coiffure est également le nom donné dans certaines régions à la bonnetière, un meuble en bois rustique, destiné au rangement des bonnets et coiffes.